
Termin DH ima više značenja.
 Dihidrofolna kiselina, vitamin
 Dirham, novac